Долина может означать:

 Доли́на — форма рельефа, пространство вдоль реки от истока до устья.
 Долина — минимум зоны проводимости, или максимум валентной зоны.

 Фамилия 
До́лина — женская форма фамилии ;
 Долина, Вероника Аркадьевна (род. 1956) — российская певица и поэтесса, бард.
 Долина, Лариса Александровна (род. 1955) — российская эстрадная певица и актриса; народная артистка Российской Федерации.
  Населённые пункты 
Белоруссия
 Долина — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Долина — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Долина — деревня в Лидском районе Гродненской области.

Россия
 Долина — деревня в Терновском районе Воронежской области.
 Долина — деревня в Хвастовичском районе Калужской области.
 Долина — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Долина — село в Фёдоровском районе Саратовской области.
 Долина — село в Минераловодском районе Ставропольского края.
 Долина — деревня в Ядринском районе Чувашии.

Украина
 Долина — село в Ратновском районе Волынской области.
 Долина — село в Днепровском районе Днепропетровской области, в 1995 году присоединено к селу Чумаки.
 Долина — село в Юрьевском районе Днепропетровской области.
 Долина — село в Славянском районе Донецкой области.
 Долина — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Долина — город в Калушском районе Ивано-Франковской области.
 Долина — село в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области.
 Долина — село в Обуховском районе Киевской области.
 Долина — село в Знамянском районе Кировоградской области.
 Долина — село в Полтавском районе Полтавской области.
 Долина — село в Решетиловском районе Полтавской области.
 Долина — село в Млиновском районе Ровненской области.
 Долина — село в Глуховском районе Сумской области.
 Долина — село в Недригайловском районе Сумской области.
 Долина — село в Теребовлянском районе Тернопольской области.
 Долина — село в Чортковском районе Тернопольской области.

 Фильмы 
 Долина — французский фильм 1972 года.
 Долина — немецкий фильм Лени Рифеншталь.

 См. также 
 Долиновский
 Затерянная долина